Williston (Carolina del Sud)
 Williston (Florida)
 Williston (Dakota del Nord)
 Williston (Tennessee)
 Williston (Vermont)
 Williston Highlands, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Williston Park, població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Samuel Wendell Williston (1852, Boston -, paleontòleg i entomòleg estatunidenc.